código ISO 3166-1 de Timor-Leste
 em redes de computadores, camada de transporte do modelo OSI (do inglês transport layer)
 um dos modelos da linha Volkswagen 1600/TL/Variant
 Teologia da libertação - linha de pensamento teológico herético da Igreja Católica.